Fort Thomas ist Ortsname in den USA:
 Fort Thomas (Arizona)
 Fort Thomas (Kentucky)
Weiteres:
 Fort Thomas (Tangasseri), Festungsruine in Kerala, Indien